Onder intra-uteriene vruchtdood (IUVD) of sterfte ante partum wordt het overlijden verstaan van de foetus in utero vanaf de 16e zwangerschapsweek (112 dagen) en vóór het op gang komen van de bevalling. Internationaal worden verschillende ondergrenzen van de zwangerschapsduur gebruikt.

Zwangerschaps- of bevallingsaandoening
Dood